Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'Open d'Australie 2023 se déroule du 9 au  à Melbourne.

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points ATP de son dernier tour du tableau principal plus 25 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Laurent Lokoli 
  Max Purcell 
  Brandon Holt 
  Jan-Lennard Struff 
  Yosuke Watanuki 
  Oleksii Krutykh 
  Hsu Yu-hsiou 
  Dalibor Svrčina 
  Aleksandar Vukic
  Nicolás Jarry 
  Ernesto Escobedo 
  Enzo Couacaud
  Mattia Bellucci
  Yannick Hanfmann
  Zizou Bergs 
  Shang Juncheng

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'Open d'Australie 2023
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel

2023
Tennis masculin en 2023
Open d'Australie